Сезон 2017/2018 стал для Ювентуса 114-м в Чемпионате Италии. Клуб снова выиграл чемпионат и взял Кубок Италии. Взять Суперкубок клубу опять не удалось, проиграв Лацио. В Лиге чемпионов клуб смог дойти до 1/4 финала, где уступил действующему обладателю кубка Реалу.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

Убытки:136.700.000

Зима 
Трансферные сделки не совершались

Убытки:0

Ушли из клуба

Лето 

Прибыль:65.000.000

Зима 

Прибыль:0

Общие убытки:136.700.000

Общая прибыль:65.000.000

Разница:71.700.000

Соревнования

Серия А

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок Италии

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

финал

Суперкубок Италии

Лига чемпионов

Групповой этап

Плей-офф

1/8 финала

1/4 финала

Статистика

Бомбардиры

Ссылки